águadocense – abitanti di Água Doce do Norte
águadocense – abitanti di Água Doce